Sacchinelli – cognome italiano
 Domenico Sacchinelli – abate italiano